Wiehle ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Wiehle-Timm (* 1958), deutsche Dramaturgin, Filmproduzentin, Geschäftsführerin, Firmengründerin
 Hermann Wiehle (1884–1966), deutscher Lehrer und Arachnologe
 Martin Wiehle (* 1926), deutscher Historiker
 Peter Wiehle (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Wiehle (* 1964), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Wiele